Copa América 2011 (officielt Campeonato Sudamericano) var den 43. udgave af Copa América. Turneringen afvikles i 2011 i Argentina. 2011 Campeonato Sudamericano Copa América er mesterskaberne for sydamerikanske fodboldlandshold.

Spillesteder

Indledende runder

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Slutspil

Eksterne henvisninger 

http://www.ca2011.com

2011
Fodbold i 2011